Rangiora bezeichnet

 einen Ort auf der Südinsel Neuseelands, siehe Rangiora (Neuseeland)
 eine Siedlung auf der Nordinsel Neuseelands, siehe Rangiora (Northland)
 eine neuseeländische Pflanze, auch Bushman’s friend (Brachyglottis repanda)